Лы́сьва — река в России, протекает на западе Пермского края. Правый приток Обвы.

Длина реки составляет 77 км, площадь водосборного бассейна — 1370 км². Исток находится на Верхнекамской возвышенности вблизи границы с Удмуртией, на водоразделе бассейнов Обвы и Вятки. Большая часть течения проходит по Верещагинскому району, незадолго до устья река перетекает в Карагайский район. Сначала течёт в юго-восточном направлении, потом в северо-восточном. Устье реки находится по правому берегу Обвы в 93 км от её устья, выше деревни Усть-Лысьва и в 7 км к северо-востоку от посёлка Зюкайка.

Крупнейший населённый пункт на реке — Зюкайка. Река также протекает через сёла Вознесенское, Путино и несколько малых деревень. В бассейне реки частично находится город Верещагино.

Название реки имеет коми-пермяцкую этимологию, означает «хвойная вода», или «река, протекающая по хвойным лесам» (от  — хвоя и  — вода).

Притоки (км от устья)

 Игашор (пр)
 Кокуйка (лв)
 Каменка (лв)
 18 км: Козговка (лв)
 Побоище (пр)
 26 км: Зарич (пр)
 27 км: Урак (лв)
 32 км: Роман-Шор (пр)
 Леханшор (лв)
 35 км: Сепыч (лв)
 Сосновка (пр)
 50 км: Хмелёвка (пр)
 52 км: Вож (пр)
 Евстафиевка (пр)
 Камчатка (лв)
 Шамаровка (лв)
 Батуровка (пр)
 Песьянка (пр)
 Спиреха (пр)
 Минькина (пр)
 руч. Волеговский (пр)
 Гальновка (пр)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кама от города Березники до Камского гидроузла, без реки Косьва (от истока до Широковского гидроузла), Чусовая и Сылва, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010100912111100009462.

Примечания

Литература 
  (обл.)

Притоки Обвы
Реки Верещагинского района
Реки Карагайского района